Talk to Me est une chanson de Frank Sinatra (1959).
Talk to Me est une chanson du groupe Kiss (1980).
Talk to Me est une chanson de Stevie Nicks (1985).
Talk to Me est un film de  Graeme Campbell (1996). 
Talk to Me est une série télévisée américaine (2000).
Talk to Me est une chanson de Yodelice.
Talk to Me est un film de Kasi Lemmons (2007).
Talk to Me est une chanson de Peaches (2009).